Continentale kampioenschappen schaatsen 2006 (Azië)
 Continentale kampioenschappen schaatsen 2006 (Noord-Amerika & Oceanië)